Plan B – film w reżyserii Grega Yaitanesa, 2001
 Plan B – film w reżyserii Alana Poula, 2010
 Plan B – polski film dramatyczny z 2018
 Plan B – amerykański film z 2021
 Plan B – album zespołu Huey Lewis and the News
 Plan B – brytyjski piosenkarz, raper i aktor
 Plan B – polski duet producencki
 Plan B Entertainment – amerykańska firma produkcyjna